Креационизм (от , род. п. creationis — творение) — теологическая и мировоззренческая концепция, в рамках которой жизнь, человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом.

Другие значения 
Креационизм «Научный» — течение в креационизме, утверждающее существование научных подтверждений библейского акта творения, описанного в книге Бытия Ветхого завета.
Креационизм в индуизме — широкий спектр индуистских взглядов на возникновение жизни.

См. также 

 Разумный замысел